William Price může být:

 William Price (orientalista) (1780–1830) – anglický orientalista
 William Price (lékař) (1800–1893) – velšský lékař a chartista
 William Price (průmyslník) (~1860–1938) – velšský farmář a průmyslník